Turn Of The Century ist der ehemalige Name mehrerer Achterbahnen:

 Demon (California’s Great America) in California's Great America
 Demon in Six Flags Great America
 Vortex in Calaway Park